Негруцци:
 Негруцци, Константин
 Негруцци, Яков
 Бульвар Негруцци